Краснушка:
 краснушка — гриб рода млечники;
 краснушка — местное название разных грибов: волнушки розовой, подосиновика и других;
 краснушка — в иконописи — примитивная икона, форма народно-прикладного искусства;
 краснушка — местное название краснопёрки;
 краснушка — в уголовном жаргоне наименование товарного вагона;
 краснушка — уменьшительное от «краснуха» во всех значениях.